Nidificaria är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Knight-Jones 1984. Nidificaria ingår i familjen Serpulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Nidificaria